Le qualificazioni del singolare  femminile del Medibank International 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Petra Kvitová (ritirata poiché impegnata nella finale del torneo di Brisbane)
  Polona Hercog (primo turno)
  Gisela Dulko (primo turno)
  Ekaterina Makarova (qualificata)
  Timea Bacsinszky (primo turno)
  Vera Duševina (secondo turno)

 Iveta Benešová (secondo turno)
 Barbora Záhlavová-Strýcová (qualificata) 
 Sybille Bammer (ultimo turno)
 Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
 Varvara Lepchenko (primo turno)
 Bojana Jovanovski (qualificata)

Qualificate 

  Barbora Záhlavová-Strýcová
  Virginie Razzano
  Lucie Hradecká

  Ekaterina Makarova
  Sandra Záhlavová
  Bojana Jovanovski

Tabellone

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

5ª sezione

6ª sezione

Collegamenti esterni 
 

Medibank International Sydney 2011
WTA Tour 2011